Боголю́бово — топоним:

Казахстан 
 Боголюбово — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Боголюбово — посёлок в Суздальском районе Владимирской области.
 Боголюбово — деревня в Кочёвском районе Пермского края.
 Боголюбово — село в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Боголюбово — село в Петровском районе Тамбовской области.
 Боголюбово — село в Староюрьевском районе Тамбовской области.
 Боголюбово — станция Горьковской железной дороги.